Burwood (Nouvelle-Galles du Sud), ville de la banlieue de Sydney en Australie
 
 Burwood (Nouvelle-Zélande): une banlieue près le la cité de Christchurch dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 Conseil de Burwood, zone d'administration locale en Nouvelle-Galles du Sud